Il singolare maschile  del torneo di tennis Hong Kong Open 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ivan Lendl che ha battuto in finale Brian Teacher 5-7, 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Assente
 Ivan Lendl (campione)
 Brian Teacher (finale)
 Mel Purcell (primo turno)

 Pat Du Pré (primo turno)
 Christopher Mottram (primo turno)
 Peter Fleming (secondo turno)
 Terry Moor (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hong Kong Open 1980